Le Championnat du monde double mixte de curling 2019 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il est organisé en Norvège dans la ville de Stavanger au Sørmarka Arena du 20 au 27 avril 2019.
L'événement s'est tenu conjointement avec le Championnat du monde senior de curling.

Un nombre record de quarante-huit nations ont participé à l'événement, dont le Kosovo, le Mexique, le Nigeria, l'Arabie saoudite et l'Ukraine, qui ont participé à leurs premiers événements de la Fédération mondiale de curling

L'édition 2019 est la dernière avec l'entrée en ligne. Les seize meilleures équipes de la compétition, en plus de se qualifier pour les séries éliminatoires, se sont qualifiées pour le Championnat du monde 2021. Les quatre autres places seront attribuées lors de la nouvelle épreuve de qualification en double mixte mondial.

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Classement Round Robin 
Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les séries éliminatoires (playoffs).

Classement final du Round Robin

Les classements sont déterminés par un enregistrement en tête-à-tête, le cas échéant, par le Draw Shot Challenge (DSC) au sein de leur groupe.

Classement des équipes classées troisièmes 
Des six équipes se classant troisièmes dans leurs groupes respectifs, les quatre ayant obtenu le score le plus bas du Draw Shot Challenge se qualifieront pour les séries éliminatoires (playoffs).

Résultats des sessions 
Les heures indiquées correspondent au créneau d'Heure d'été d'Europe centrale (UTC+2).

Session 1 
Samedi 20 avril, 09h00

Session 2 
Samedi 20 avril, 12h30

Session 3 
Samedi 20 avril, 16h30

Session 4 
Samedi 20 avril, 20h00

Session 5 
Dimanche 21 avril, 08h00

Session 6 
Dimanche 21 avril, 11h15

Session 7 
Dimanche 21 avril, 14h30

Session 8 
Dimanche 21 avril, 17h45

Session 9 
Dimanche 21 avril, 21h00

Session 10 
Lundi 22 avril, 08h00

Session 11 
Lundi 22 avril, 11h15

Session 12 
Lundi 22 avril, 14h30

Session 13 
Lundi 22 avril, 17h45

Session 14 
Lundi 22 avril, 21h00

Session 15 
Mardi 23 avril, 08h00

Session 16 
Mardi 23 avril, 11h15

Session 17 
Mardi 23 avril, 14h30

Session 18 
Mardi 23 avril, 17h45

Session 19 
Mardi 23 avril, 21h00

Session 20 
Mercredi 24 avril, 08h00

Session 21 
Mercredi 24 avril, 11h15

Session 22 
Mercredi 24 avril, 14h30

Session 23 
Mercredi 24 avril, 17h45

Session 24 
Mercredi 24 avril, 21h00

Session 25 
Jeudi 25 avril, 09h00

Session 26 
Jeudi 25 avril, 12h30

Session 27 
Jeudi 25 avril, 16h00

Session 28 
Jeudi 25 avril, 19h30

Play-offs

Feuilles de tournois

Huitième de finale 
Vendredi 26 avril, 9h00

Vendredi 26 avril, 13h00

Quart de finale 
Vendredi 26 avril, 18h00

Demi-finale 
Samedi 27 avril, 9h00

Médaille de Bronze 
Samedi 27 avril, 13h00

Médaille d’Or 
Samedi 27 avril, 16h00

Classement final

Pourcentage des Top 5 joueurs 
Round robin seulement

Références

Liens externes 

2018
Curling double mixte
Monde double mixte 2019
Sport en Norvège en 2019
Sport en avril 2019
Stavanger
Championnat du monde en Norvège